Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1920 в Антверпен показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 154 комплекта медали, приблизително толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 2626 спортисти (от които 65 жени) от 29 страни в периода от 20 април до 12 септември 1920 г. в общо 22 спорта.

Атлети от общо 22 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 7 без отличие. Съединените американски щати печелят най-много медали (95), спечелвайки най-много златни (41), сребърни (27) и бронзови (27) отличия на тази Олимпиада. Япония, Бразилия, Естония и Люксембург печелят първите си медали на Летни олимпийски игри. Чехословакия дотогава участва под името Бохемия, а Нова Зеландия като част от отбора на Австралазия. Германия, Австрия, Унгария, България и Турция не са допуснати да участват на Олимпиадата заради участието си в Първата световна война като съюзници.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри 1920